Guillermo Vilas ha battuto in finale John Marks 6-4, 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1978